Svedjan kan syfta på:

 Svedjan, Gagnefs kommun – småort i Gagnefs kommun
 Svedjan, Umeå kommun – småort i Umeå kommun
 Svedjan (naturreservat) – ett naturreservat i Bräcke kommun
 Svedjan och Träsket – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Piteå kommun